Az 1944-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a tizennyolcadik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Weiss Manfréd TK új neve Csepeli GYTK lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Kézilabdázás 1970/7. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1944
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag